Koukku kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koukku (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Koukku (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar